Wicks ist der Familienname folgender Personen:

 Alastair Wicks († 1978), rhodesischer Söldner
 Alfred Wicks (1926–2000), kanadischer Cartoonist
 Allan Wicks (1923–2010), britischer Organist
 Arthur H. Wicks (1887–1985), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Barry Wicks (* 1981), amerikanischer Radrennfahrer
 Camilla Wicks (1928–2020), US-amerikanisch-norwegische Geigerin und Musikpädagogin
 Harry Wicks (1905–1989), britischer Trotzkist
 Josh Wicks (* 1983), amerikanischer Fußballspieler

 Patti Wicks (1945–2014), US-amerikanische Jazz-Sängerin und -Pianistin
 Sidney Wicks (* 1949), US-amerikanischer Basketballspieler
 Stan Wicks (1928–1983), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Wix
 Wichs